740 steht für:
 das Jahr 740

Fahrzeuge:
 FS 740, Dampflokomotive
 U 740, deutsches U-Boot
 Volvo 740, schwedisches Automobil

Siehe auch: